

Населені пункти та їхні частини

 Бжозови-Конт — село в гміні Комарувка-Подляська Радинського повіту Люблінського воєводства
 Бжозови-Конт — село в гміні Чарня Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Бжозови-Конт — лісова осада в гміні Чарня Остроленцького повіту Мазовецького воєводства

Примітки